Алексáндр Серге́евич Лихачёв (22 июля 1996, Ижевск, Россия) — российский футболист, защитник. Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.

Клубная карьера 
Воспитанник ижевского «Зенита», первый тренер игрока — Дмитрий Николаевич Кожевников. В 2011 году перешёл в Академию московского «Спартака», где занимался под руководством Алексея Леонидовича Лунина. С 2013 года стал выступать за дублирующий состав. Начинал играть на позиции центрального полузащитника, со временем переквалифицировался в центрального защитника.

10 сентября 2016 года дебютировал за вторую команду «Спартак-2» в матче ФНЛ против астраханского «Волгаря» (1:1).

20 февраля 2019 года Лихачёв и «Спартак» прекратили сотрудничество по соглашению сторон. В тот же день защитник перешёл в «Тюмень». По итогам сезона 2018/2019 «Тюмень» вылетела из ФНЛ, и в июле 2019 года Лихачёв перешёл в воронежский «Факел».

Карьера в сборной 
За юношескую сборную России 1996-го года рождения выступает с 2012 года, когда дебютировал за неё в международном турнире «Монтегю». В 2012 году принимал участие в Мемориале имени Виктора Банникова, сыграл в двух матчах. На Мемориале сборная заняла второе место, в финале в серии пенальти уступив сборной Украины. На юношеском чемпионате Европы 2013 он провёл пять встреч. С первой до последней минуты надёжно сыграл против итальянцев. В полуфинале со сборной Швеции реализовал пенальти. Его национальная команда стала чемпионом Европы в возрастной категории до 17 лет.

В 2015 году стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы (до 19 лет). На турнире принял участие в первой игре против Нидерландов, где был удалён за две жёлтые карточки. В остальных встречах на турнире оставался на скамейке запасных.

Достижения 
«Спартак» (Москва)
 Победитель молодёжного первенства России: 2016/17

Россия (до 17)
 Победитель чемпионата Европы: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте РФС
 Профиль на официальном сайте «Спартака»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Мастера спорта России
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Звезда» Пермь